Wessex peut faire référence à:

 Wessex, l'un des royaumes fondés par les Anglo-Saxons en Angleterre durant le Haut Moyen Âge ;
 Wessex, une circonscription du Parlement européen ;
 Wessex Sound Studios, un studio d'enregistrement situé à Londres, dans le district d'Highbury ;
 Wessex Trains, la première entreprise ferroviaire du Sud-Ouest de l'Angleterre ;
 Wessex Archaeology, l'un des plus grands organismes privés d'archéologie du Royaume-Uni ;
 l'hélicoptère Sikorsky H-34, aussi appelé , dans sa version construite sous licence par Sud-Aviation et .